Distretto di Kamikawa – distretto della sottoprefettura di Ishikari
 Distretto di Kamikawa – distretto della sottoprefettura di Kamikawa
 Distretto di Kamikawa – distretto della sottoprefettura di Tokachi